Karlow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Gennadjewitsch Karlow (1954–2016), russischer Diplomat
 Boris Karlow (1924–1964), bulgarischer Musiker
 Dmitri Wladimirowitsch Karlow (* 1967), russischer Handballspieler
 Fjodor Wassiljewitsch Karlow (1901–1986), sowjetisch-russischer Generalmajor und Held der Sowjetunion 
 Gennadi Iljitsch Karlow (* 1970), russischer Biotechnologe
 Georgi Alexandrowitsch Karlow (* 1971), russischer Politiker 
 Nikolai Wassiljewitsch Karlow (1929–2014), russischer Physiker

Siehe auch:
 Karłów
 Carlow (Begriffsklärung)
 Carlo
 Karlov (Begriffsklärung)
 Karloff
 Karlowo
 Karlowa